— Японский эсминец типа «Югумо».
Заложен на Верфи Uraga Dock, Токио. Спущен 26 сентября 1941 года, вошёл в строй 18 марта 1942 года. Участвовал в боях за Гуадалканал, Алеутские о-ва, в сражении у Велья-Лавелья и в заливе Императрицы Августы. 8 июня 1944 года потоплен в заливе Давао американской подводной лодкой «Hake» в точке .

Ссылки (на английском языке) 
 Боевой путь эсминца Кадзагумо